Ramón María Narváez y Campos, een Spaanse legerleider uit de 19e eeuw.
 Luis de Narváez, een Spaans componist;
 Pánfilo de Narváez, 16e-eeusw Spaans ontdekkingsreiziger;